Streepzaad, het plantengeslacht Crepis
 Crepis (dier), geslacht van mosdiertjes